Божо́к может означать:

Предмет:
 Божок (уменьш. от «бог») — небольшой идол, предмет религиозного поклонения.

Фамилия:
 Божок, Алла Петровна (род. 1934) — советский и украинский учёный, к. геогр. н., доцент КНУ им. Т. Шевченко. 
 Божок, Иван Егорович (1904—1973) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Божок, Татьяна Андреевна (род. 1957) — советская и российская актриса.

Топоним:
 Божок — село в Кролевецком районе Сумской области Украины.

См. также 
 Бог (значения)